Lužec steht für folgende geografische Objekte in Tschechien:

 Lužec nad Cidlinou (Luschetz an der Zidlina), Gemeinde im Okres Hradec Králové
 Lužec nad Vltavou (Luschetz an der Moldau), Gemeinde im Okres Mělník
 Lužec (Raspenava) (Mildeneichen), Ortsteil von Raspenava, Okres Liberec
 Lužec u Nejdku (Kammersgrün), Ortsteil von Nejdek, Okres Karlovy Vary
 Lužec (Vroutek) (Lust), Ortsteil von Vroutek, Okres Louny
 Lužec (Luschwitz), Ortsteil von Povrly, Okres Ústí nad Labem
 Lužec (Aubach), linker Zufluss der Bílina, Okres Chomutov

Siehe  auch:
 Schloss Lužec